BSN es un acrónimo que corresponde a:

 Baloncesto Superior Nacional
 Bank Simpanan Nasional
 Body sensor network
 Boussois-Souchon-Neuvesel
 Broadcasting System of Niigata, una estación de televisión en Niigata, Japón

Siglas